Алтыншокы:
 Алтыншокы — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Алтын шокы — гора в Улытау.